Bilan saison par saison du CF Belenenses :

Belenenses